Texcoco puede referirse a:

 Texcoco, municipio del Estado de México (México).
 Texcoco de Mora, cabecera del municipio anterior.
 Historia prehispánica de Tetzcoco, historia de la etnia acolhua desde 1157 hasta 1520.
 Tetzcoco, cabecera del antiguo señorío acolhua de Acolhuacan e integrante de la Triple Alianza en el período posclásico de Mesoamérica.
 Lago de Texcoco, antiguo lago que cubría buena parte del valle de México.
 Diócesis de Texcoco, diócesis que tiene su sede en el municipio del mismo nombre.
 Parque Ecológico Lago de Texcoco, futuro parque urbano en Estado de México.